Goodwill Pharma je kompanija, koja je u potpunosti u mađarskom vlasništvu i zapošljava domaću radnu snagu, osnovao ju je bračni par lekara u Segedinu 1997. Osnovni profil kompanije u početnom periodu je bio posredovanje u zapošljavanju ljudi na polju farmacije, a kasnije su bili ekskluzivni distributeri mnogih poznatih lekova. Poslednjih godina stavljaju veliki naglasak na razvoj svojih lekova i prirodnih dodataka ishrani. Do danas su postali jedna od vodećih farmaceutskih kompanija na teritoriji Mađarske.

U Srbiji je osnovana ćerka firma, Goodwill Pharma doo, 2003.-e godine sa sedištem u Subotici. Ova kompanija se bavi registracijom lekova, promocijom istih na terenu, uvozom i distribucijom. Takođe, poseduje svoj lanac Goodwill Apoteka širom Srbije, a prva je otvorena u Subotici 2007.-e godine.

Proizvodi 
Njihov portfolio sadrži proizvode visokog kvaliteta, ali sa pristupačnim cenama, kao i generičke i originalne lekove. Imajući u vidu potrebe modernog doba kako odraslih tako i dece, pored lekova u ponudi se nalaze brojni dodatci ishrani prirodnog porekla i dodatci ishrani za specijalne medicinske namene.
Osnovne kategorije proizvoda:
	Analgetici
	Kadrio-vaskularni
	Lokomotorni 
	OTC
	Ginekološki
	Dodaci ishrani, vitamini
	Medicinska sredstva

Sent Đerđi Albert i Goodwill Pharma 
Naslednici mađarskog Nobelovca, Sent Đerđi Alberta, poverili su segedinsku Goodwill Pharmu sa čuvenjem imena Sent Đerđi Albert, koji stoji pod zaštitom autorskih prava. U svetlu rada ovog Profesora, kompanija je stvorila jednu porodicu proizvoda sa C vitaminom, a 1% od ukupnog prometa, koji se bude ostvario između 16.09. do 31.12. biće usmeren ka stipendiranju nadarenih studenata.

Spoljašnje veze 
 Goodwill Apoteka
Фармација
Апотеке